Lila (Bohol) - nas Filipinas
 Lila (cantora) - cantora e compositora brasileira
 Lila (hinduísmo) - conceito originado na tradição do Hinduísmo que pode significar literalmente "passado", "esporte" ou "jogo"
Ou ainda:
 Lila: An Inquiry into Morals

Desambiguações de antropônimos